Чуми:

 Чуми — чуйское племя, потомки среднеазиатских хуннов, из объединения алты чуб.
 Чуми, Бернар (род. 1944) — архитектор, писатель, педагог.